Поли () — фамилия итальянского происхождения.

Поли () — английская, французская фамилии.

Носители:
 Афро Поли (; 1902—1988) — итальянский оперный певец (баритон).
 Андреа Поли (; р. 1989) — итальянский профессиональный футболист.
 Антонио Де Поли (; р. 1960) — итальянский политик, член Европейского парламента.
 Барбара Фузар-Поли (; р. 1972) — итальянская фигуристка, выступавшая в танцах на льду c Маурицио Маргальо.
 Бальдассаре Поли (; 1795—1883) — итальянский философ.
 Даниэла Фузар-Поли (; р. 1984) — итальянская велогонщица.
 Данте Поли (; р. 1967) — аргентинский профессиональный игрок в футбол.
 Джанни Поли (; р. 1957) — итальянский легкоатлет.
 Джованни Поли (; 1917—1979) — итальянский театральный режиссёр.
 Джузеппе Саверио Поли (; 1746—1825) — итальянский ученый.
 Люсия Поли (; р. 1940) — итальянская актриса.
 Поли, Марио Аурелио (род. 1947) — аргентинский кардинал.
 Маурицио Поли (; р. 1964) — итальянский футболист.
 Миммо Поли (; 1920—1986) — итальянский актёр.
 Оскар де Поли (; 1838—1908) — французский историк и префект.
 Паоло Поли (; р. 1929) — итальянский актёр.
 Пьеро Поли (; р. 1960) — итальянский Олимпийский гребец.
 Роберто Поли (; р. 1938) — итальянский менеджер и бизнесмен.
 Росс Поли (род. 1976) — американский футболист.
 Фабио Поли (; р. 1962) — итальянский футболист, спортивный менеджер.
 Фаусто Поли (; 1581—1653) — итальянский католический архиепископ, личный секретарь папы Урбана VIII.
 Эдвард Поли (1901—1988) — американский актёр театра, кино, радио и телевидения.
 Эрос Поли (; р. 1963) — итальянский профессиональный велогонщик.

Примечания